2NE1 – gruppo musicale sudcoreano
2NE1 – primo EP del gruppo sudcoreano 2NE1
2NE1 – secondo EP del gruppo sudcoreano 2NE1